«Волше́бный го́род» () — американская телевизионная драма, созданная Митчем Глейзером для телеканала Starz. Starz анонсировал премьеру первого эпизода 30 марта 2012 года. Премьера состоялась 6 апреля 2012 года. Starz продлил сериал на второй сезон 20 марта 2012 года. 14 июня 2013 года состоялась премьера 2 сезона. 5 августа 2013 года стало известно, что Starz отказываются от дальнейшего производства сериала.

Синопсис 
1959 год, Майами, штат Флорида после Кубинской революции. История Айка Эванса (Джеффри Дин Морган), владельца самого гламурного отеля Майами, Мирамар. Эванс вынужден заключить злополучный контракт с боссом мафии Майами Беном Даймондом (Дэнни Хьюстон), чтобы обеспечить успех своего блестящего учреждения.

В ролях 
 Джеффри Дин Морган — Исаак «Айк» Эванс, владелец и управляющий отеля Мирамар.
 Ольга Куриленко — Вера Эванс, вторая жена Айка, мачеха Стиви, Дэнни и Лорен; танцовщица ночного клуба.
 Стивен Стрейт — Стивен «Стиви» Эванс, старший сын Айка, «плохой мальчик», менеджер отеля.
 Джессика Маре — Лили Даймонд, третья (трофейная) жена Бена Даймонда и тайная любовница Стиви Эванса.
 Кристиан Кук — Дэниел «Дэнни» Эванс, младший сын Айка, студент юридической школы.
 Елена Сатине — Джуди Сильвер, проститутка, которая работает в отеле.
 Доминик Гарсиа-Лоридо — Мерседес Ласаро, экономка отеля, обучается на стюардессу в Pan Am, любовный интерес Дэнни.
 Тейлор Блэкуэлл — Лорен Эванс, дочь-подросток Айка.
 Дэнни Хьюстон — Бен «Мясник» Даймонд, гангстер.
Васкес, Юл  -  Виктор Лазаро .

Эпизоды

Сезон 1 (2012)

Сезон 2 (2013)

Примечания

Ссылки
 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2012 году
Программы телеканала Starz
Драматические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Майами
Телесериалы США, завершённые в 2013 году